Титонський ярус — верхній (четвертий знизу) ярус верхнього відділу юрської системи. 
 Титон (міфологія) — герой давньогрецької міфології, з яким уособлювалися підземні сили Землі і вулканічного вогню.

Топоніми 
 Титон — гірський хребет у Скелястих горах, в штаті Вайомінг, США.